DUH steht für:
 Deutsche Umwelthilfe, deutsche Umweltorganisation
 Dyschromatosis Universalis Hereditaria, eine Genodermatose, assoziiert mit Mutationen in den Genen SASH1 und ABCB6
 Toledo Suburban Airport (FAA-Code), Flugplatz von Lambertville (Michigan), Monroe County (Michigan), Michigan

Duh steht für:
 Duh (Album), Debüt-Album der kalifornischen Punkrockband Lagwagon

duh steht für:
 Dungra (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten der Sprache Bhilori aus der Gruppe der nördlichen Bhil-Sprachen, die von den westindischen Bhil gesprochen werden

Abkürzung